Di seguito una lista di asteroidi dal numero 52001 al 53000 con data di scoperta e scopritore.

52001-52100 

|-
| 52001 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 52002 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 52003 - ||  || 8 novembre 2001 || NEAT
|-
| 52004 - ||  || 18 dicembre 2001 || J. V. McClusky
|-
| 52005 Maik ||  || 8 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 52006 - ||  || 10 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 52007 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 52008 Johnnaka ||  || 9 marzo 2002 || CSS
|-
| 52009 - ||  || 14 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 52010 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 52011 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 52012 - ||  || 15 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 52013 - ||  || 12 giugno 2002 || LONEOS
|-
| 52014 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 52015 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 52016 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 52017 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 52018 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 52019 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 52020 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 52021 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 52022 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 52023 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 52024 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 52025 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 52026 - ||  || 28 luglio 2002 || NEAT
|-
| 52027 - ||  || 28 luglio 2002 || NEAT
|-
| 52028 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 52029 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 52030 Maxvasile ||  || 6 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 52031 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 52032 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52033 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52034 - ||  || 9 agosto 2002 || J. Nomen
|-
| 52035 - ||  || 4 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52036 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52037 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52038 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52039 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52040 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52041 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52042 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 52043 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52044 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52045 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 52046 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52047 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52048 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52049 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52050 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52051 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52052 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52053 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 52054 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 52055 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52056 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52057 Clarkhowell ||  || 15 agosto 2002 || P. Holvorcem, M. Schwartz
|-
| 52058 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52059 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 52060 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 52061 - ||  || 20 agosto 2002 || NEAT
|-
| 52062 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 52063 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 52064 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 52065 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 52066 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 52067 - ||  || 29 agosto 2002 || Ametlla de Mar
|-
| 52068 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 52069 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 52070 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 52071 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 52072 - ||  || 29 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 52073 - ||  || 29 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 52074 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 52075 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 52076 - ||  || 3 settembre 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 52077 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 52078 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 52079 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 52080 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 52081 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 52082 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 52083 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 52084 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 52085 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 52086 - ||  || 5 settembre 2002 || NEAT
|-
| 52087 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 52088 - || 2014 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52089 - || 2027 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52090 - || 2046 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52091 - || 2075 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52092 - || 2083 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52093 - || 2088 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52094 - || 2177 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52095 - || 2191 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52096 - || 2221 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52097 - || 2565 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52098 - || 2568 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52099 - || 2589 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52100 - || 2591 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

52101-52200 

|-
| 52101 - || 2598 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52102 - || 2616 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52103 - || 2658 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52104 - || 2660 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52105 - || 2669 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52106 - || 2673 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52107 - || 2703 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52108 - || 2830 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52109 - || 2863 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52110 - || 3007 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52111 - || 3020 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52112 - || 3064 P-L || 25 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52113 - || 3100 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52114 - || 3118 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52115 - || 3512 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52116 - || 4032 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52117 - || 4059 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52118 - || 4103 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52119 - || 4105 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52120 - || 4106 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52121 - || 4117 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52122 - || 4128 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52123 - || 4217 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52124 - || 4272 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52125 - || 4274 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52126 - || 4284 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52127 - || 4681 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52128 - || 4693 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52129 - || 4796 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52130 - || 4882 P-L || 26 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52131 - || 4892 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52132 - || 5034 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52133 - || 6007 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52134 - || 6059 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52135 - || 6070 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52136 - || 6076 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52137 - || 6080 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52138 - || 6131 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52139 - || 6192 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52140 - || 6603 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52141 - || 6605 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52142 - || 6610 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52143 - || 6635 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52144 - || 6759 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52145 - || 6832 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52146 - || 7061 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52147 - || 9061 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52148 - || 9506 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52149 - || 1074 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52150 - || 1097 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52151 - || 1180 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52152 - || 1296 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52153 - || 2043 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52154 - || 2152 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52155 - || 2236 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52156 - || 4100 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52157 - || 4126 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52158 - || 4175 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52159 - || 4178 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52160 - || 4229 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52161 - || 4302 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52162 - || 4357 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52163 - || 1004 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52164 - || 1012 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52165 - || 1099 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52166 - || 1184 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52167 - || 1220 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52168 - || 1305 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52169 - || 1494 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52170 - || 2046 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52171 - || 2127 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52172 - || 2166 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52173 - || 2178 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52174 - || 2183 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52175 - || 2204 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52176 - || 2233 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52177 - || 2235 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52178 - || 2244 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52179 - || 2270 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52180 - || 2273 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52181 - || 3112 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52182 - || 3130 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52183 - || 3286 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52184 - || 3361 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52185 - || 3370 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52186 - || 4072 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52187 - || 4125 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52188 - || 4142 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52189 - || 4215 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52190 - || 4241 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52191 - || 4263 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52192 - || 5053 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52193 - || 5209 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52194 - || 1149 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52195 - || 2061 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52196 - || 2075 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52197 - || 2373 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52198 - || 2389 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52199 - || 2465 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52200 - || 3094 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

52201-52300 

|-
| 52201 - || 3098 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52202 - || 3124 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52203 - || 3160 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52204 - || 3219 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52205 - || 3247 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52206 - || 3326 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52207 - || 3403 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52208 - || 3423 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52209 - || 3495 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52210 - || 4032 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52211 - || 4049 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52212 - || 4056 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52213 - || 4181 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52214 - || 4196 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52215 - || 4213 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52216 - || 5014 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52217 - || 5035 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52218 - || 5050 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52219 - || 5071 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52220 - || 5082 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52221 - || 5103 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52222 - || 5111 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52223 - || 5158 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52224 - || 5602 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 52225 Panchenko ||  || 25 luglio 1968 || G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev
|-
| 52226 Saenredam || 1974 PA || 12 agosto 1974 || T. Gehrels
|-
| 52227 - ||  || 30 settembre 1975 || S. J. Bus
|-
| 52228 Protos || 1977 RN || 5 settembre 1977 || L. D. Schmadel
|-
| 52229 - || 1978 non || 10 luglio 1978 || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| 52230 - || 1978 NR || 10 luglio 1978 || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| 52231 Sitnik ||  || 5 settembre 1978 || N. S. Chernykh
|-
| 52232 - ||  || 27 ottobre 1978 || C. M. Olmstead
|-
| 52233 - ||  || 27 ottobre 1978 || C. M. Olmstead
|-
| 52234 - ||  || 27 ottobre 1978 || C. M. Olmstead
|-
| 52235 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 52236 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 52237 - ||  || 24 luglio 1979 || S. J. Bus
|-
| 52238 - ||  || 24 luglio 1979 || S. J. Bus
|-
| 52239 - ||  || 24 luglio 1979 || S. J. Bus
|-
| 52240 - ||  || 16 marzo 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 52241 - ||  || 4 agosto 1980 || Royal Observatory Edinburgh
|-
| 52242 Michelemaoret || 1981 EX || 3 marzo 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| 52243 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 52244 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 52245 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 52246 Donaldjohanson ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 52247 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 52248 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 52249 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 52250 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 52251 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 52252 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 52253 - ||  || 3 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 52254 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 52255 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 52256 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 52257 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 52258 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 52259 - ||  || 3 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 52260 Ureshino || 1982 KA || 22 maggio 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 52261 Izumishikibu ||  || 14 novembre 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 52262 - || 1983 QV || 30 agosto 1983 || J. Gibson
|-
| 52263 - ||  || 24 agosto 1985 || N. S. Chernykh
|-
| 52264 - ||  || 13 settembre 1985 || E. F. Helin
|-
| 52265 - ||  || 7 settembre 1985 || H. Debehogne
|-
| 52266 Van Flandern || 1986 AD || 10 gennaio 1986 || C. S. Shoemaker
|-
| 52267 Rotarytorino ||  || 4 marzo 1986 || W. Ferreri
|-
| 52268 - || 1986 WU || 25 novembre 1986 || A. Mrkos
|-
| 52269 - || 1988 CU || 13 febbraio 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| 52270 Noamchomsky ||  || 13 febbraio 1988 || E. W. Elst
|-
| 52271 Lecorbusier ||  || 8 settembre 1988 || F. Börngen
|-
| 52272 - ||  || 2 settembre 1988 || H. Debehogne
|-
| 52273 - ||  || 14 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 52274 - ||  || 14 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 52275 - ||  || 14 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 52276 - ||  || 14 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 52277 - ||  || 16 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 52278 - ||  || 16 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 52279 - ||  || 4 febbraio 1989 || E. W. Elst
|-
| 52280 - || 1989 RB || 5 settembre 1989 || E. F. Helin
|-
| 52281 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 52282 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 52283 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 52284 - || 1990 hp || 26 aprile 1990 || E. F. Helin
|-
| 52285 Kakurinji ||  || 30 luglio 1990 || T. Seki
|-
| 52286 - ||  || 22 agosto 1990 || H. E. Holt
|-
| 52287 - ||  || 23 agosto 1990 || H. E. Holt
|-
| 52288 - ||  || 16 agosto 1990 || E. W. Elst
|-
| 52289 - ||  || 16 agosto 1990 || E. W. Elst
|-
| 52290 - || 1990 SF || 17 settembre 1990 || R. H. McNaught
|-
| 52291 Mott ||  || 10 ottobre 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 52292 Kamdzhalov ||  || 10 ottobre 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 52293 Mommsen ||  || 12 ottobre 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 52294 Detlef ||  || 12 ottobre 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 52295 Köppen ||  || 15 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 52296 - ||  || 19 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 52297 - ||  || 12 febbraio 1991 || R. H. McNaught
|-
| 52298 - ||  || 8 aprile 1991 || E. W. Elst
|-
| 52299 - ||  || 12 luglio 1991 || H. E. Holt
|-
| 52300 - ||  || 4 luglio 1991 || H. Debehogne
|}

52301-52400 

|-
| 52301 Qumran ||  || 9 settembre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 52302 - ||  || 12 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 52303 - ||  || 10 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 52304 - ||  || 12 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 52305 - ||  || 10 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 52306 - ||  || 14 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 52307 - ||  || 12 ottobre 1991 || J. Alu
|-
| 52308 Hanspeterröser ||  || 7 ottobre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 52309 Philnicolai ||  || 7 ottobre 1991 || F. Börngen
|-
| 52310 - || 1991 VJ || 9 novembre 1991 || R. H. McNaught
|-
| 52311 - ||  || 4 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 52312 - ||  || 4 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 52313 - ||  || 4 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 52314 - || 1991 XD || 7 dicembre 1991 || E. F. Helin
|-
| 52315 - || 1992 AM || 9 gennaio 1992 || E. F. Helin
|-
| 52316 Daveslater || 1992 BD || 29 gennaio 1992 || Spacewatch
|-
| 52317 - ||  || 30 gennaio 1992 || E. F. Helin
|-
| 52318 - ||  || 26 gennaio 1992 || Spacewatch
|-
| 52319 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 52320 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 52321 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 52322 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 52323 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 52324 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 52325 - ||  || 6 marzo 1992 || Spacewatch
|-
| 52326 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 52327 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 52328 - ||  || 6 marzo 1992 || UESAC
|-
| 52329 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 52330 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 52331 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 52332 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 52333 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 52334 Oberammergau ||  || 30 marzo 1992 || F. Börngen
|-
| 52335 - || 1992 HO || 23 aprile 1992 || Spacewatch
|-
| 52336 - ||  || 26 luglio 1992 || E. W. Elst
|-
| 52337 Compton || 1992 RS || 2 settembre 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 52338 - ||  || 2 settembre 1992 || R. H. McNaught
|-
| 52339 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 52340 - || 1992 SY || 27 settembre 1992 || Spacewatch
|-
| 52341 Ballmann ||  || 21 settembre 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 52342 - ||  || 22 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 52343 - ||  || 18 novembre 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 52344 Yehudimenuhin ||  || 18 dicembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 52345 - ||  || 20 marzo 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 52346 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52347 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52348 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52349 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52350 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52351 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52352 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52353 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52354 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52355 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52356 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52357 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52358 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52359 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52360 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52361 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52362 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52363 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52364 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52365 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52366 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52367 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52368 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52369 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52370 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52371 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52372 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52373 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52374 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52375 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52376 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52377 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52378 - ||  || 18 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52379 - ||  || 18 marzo 1993 || UESAC
|-
| 52380 - ||  || 19 marzo 1993 || Spacewatch
|-
| 52381 - || 1993 HA || 17 aprile 1993 || Spacewatch
|-
| 52382 - ||  || 16 aprile 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 52383 - ||  || 19 aprile 1993 || Spacewatch
|-
| 52384 Elenapanko ||  || 19 aprile 1993 || C. S. Shoemaker
|-
| 52385 - || 1993 OC || 16 luglio 1993 || E. F. Helin
|-
| 52386 - ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 52387 Huitzilopochtli ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 52388 - ||  || 15 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 52389 - ||  || 15 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 52390 - ||  || 18 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 52391 - ||  || 17 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 52392 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 52393 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 52394 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 52395 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 52396 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 52397 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 52398 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 52399 - ||  || 15 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 52400 - ||  || 16 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|}

52401-52500 

|-
| 52401 - ||  || 19 settembre 1993 || H. E. Holt
|-
| 52402 - || 1993 TL || 8 ottobre 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 52403 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 52404 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 52405 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 52406 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 52407 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 52408 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 52409 - ||  || 20 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 52410 - ||  || 20 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 52411 - ||  || 14 gennaio 1994 || T. Kobayashi
|-
| 52412 - ||  || 5 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 52413 - ||  || 16 gennaio 1994 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 52414 - ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 52415 - ||  || 9 marzo 1994 || E. W. Elst
|-
| 52416 - ||  || 6 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 52417 - ||  || 6 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 52418 - ||  || 14 aprile 1994 || PCAS
|-
| 52419 - || 1994 HX || 16 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 52420 - ||  || 1 maggio 1994 || Spacewatch
|-
| 52421 Daihoji || 1994 LA || 1 giugno 1994 || A. Nakamura
|-
| 52422 LPL || 1994 LP || 7 giugno 1994 || Spacewatch
|-
| 52423 - || 1994 LZ || 11 giugno 1994 || E. F. Helin
|-
| 52424 - ||  || 3 giugno 1994 || H. Debehogne
|-
| 52425 - ||  || 8 giugno 1994 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 52426 - || 1994 PF || 5 agosto 1994 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 52427 - || 1994 PH || 2 agosto 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 52428 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 52429 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 52430 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 52431 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 52432 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 52433 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 52434 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 52435 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 52436 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 52437 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 52438 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 52439 - || 1994 QL || 16 agosto 1994 || R. H. McNaught
|-
| 52440 - || 1994 QN || 26 agosto 1994 || R. H. McNaught
|-
| 52441 - ||  || 1 settembre 1994 || E. F. Helin
|-
| 52442 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 52443 - || 1994 TW || 2 ottobre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 52444 - ||  || 2 ottobre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 52445 - ||  || 2 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 52446 - ||  || 4 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 52447 - ||  || 8 ottobre 1994 || E. F. Helin
|-
| 52448 - ||  || 28 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 52449 - || 1994 VJ || 1 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 52450 - || 1994 VL || 1 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 52451 - || 1994 VU || 3 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 52452 - ||  || 3 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 52453 - || 1994 WC || 23 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 52454 - ||  || 26 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 52455 Masamika ||  || 6 gennaio 1995 || T. Seki
|-
| 52456 - ||  || 2 gennaio 1995 || E. W. Elst
|-
| 52457 Enquist ||  || 2 gennaio 1995 || E. W. Elst
|-
| 52458 - ||  || 26 gennaio 1995 || T. Urata
|-
| 52459 - || 1995 DS || 21 febbraio 1995 || A. Vagnozzi
|-
| 52460 - ||  || 24 febbraio 1995 || R. H. McNaught
|-
| 52461 - ||  || 22 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 52462 - ||  || 27 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 52463 - ||  || 6 aprile 1995 || T. J. Balonek
|-
| 52464 - ||  || 23 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 52465 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 52466 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 52467 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 52468 - ||  || 19 agosto 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52469 - ||  || 20 agosto 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 52470 - ||  || 20 settembre 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 52471 - ||  || 26 settembre 1995 || T. B. Spahr
|-
| 52472 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 52473 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 52474 - ||  || 21 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 52475 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 52476 - ||  || 29 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 52477 - ||  || 21 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 52478 - || 1995 TO || 12 ottobre 1995 || D. di Cicco
|-
| 52479 - || 1995 TZ || 13 ottobre 1995 || N. Sato, T. Urata
|-
| 52480 Enzomora ||  || 20 ottobre 1995 || Osservatorio San Vittore
|-
| 52481 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 52482 - ||  || 20 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 52483 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 52484 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 52485 - || 1995 WD || 16 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 52486 - ||  || 19 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 52487 Huazhongkejida ||  || 6 dicembre 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52488 - ||  || 14 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 52489 - ||  || 26 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 52490 - ||  || 16 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 52491 - ||  || 18 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 52492 - ||  || 18 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 52493 - ||  || 22 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 52494 - ||  || 13 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 52495 - ||  || 13 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 52496 - ||  || 13 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 52497 - ||  || 15 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 52498 - ||  || 19 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 52499 - ||  || 11 febbraio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 52500 Kanata ||  || 22 febbraio 1996 || T. Kobayashi
|}

52501-52600 

|-
| 52501 - ||  || 23 febbraio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 52502 - ||  || 11 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 52503 - ||  || 13 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 52504 - ||  || 19 marzo 1996 || NEAT
|-
| 52505 - ||  || 22 marzo 1996 || NEAT
|-
| 52506 - ||  || 23 marzo 1996 || AMOS
|-
| 52507 - ||  || 12 aprile 1996 || Višnjan Observatory
|-
| 52508 - ||  || 11 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 52509 - ||  || 13 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 52510 - ||  || 13 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 52511 - ||  || 15 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 52512 - ||  || 15 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 52513 - ||  || 13 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 52514 - ||  || 17 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 52515 - ||  || 17 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 52516 - ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 52517 - ||  || 20 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 52518 - ||  || 20 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 52519 - ||  || 15 maggio 1996 || NEAT
|-
| 52520 - ||  || 9 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 52521 - ||  || 9 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 52522 - ||  || 15 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 52523 - ||  || 15 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 52524 - || 1996 PH || 8 agosto 1996 || Kleť
|-
| 52525 - || 1996 PJ || 8 agosto 1996 || AMOS
|-
| 52526 - ||  || 15 agosto 1996 || NEAT
|-
| 52527 - ||  || 10 agosto 1996 || NEAT
|-
| 52528 - ||  || 8 agosto 1996 || E. W. Elst
|-
| 52529 - || 1996 RQ || 7 settembre 1996 || T. B. Spahr
|-
| 52530 - ||  || 8 ottobre 1996 || NEAT
|-
| 52531 - ||  || 12 ottobre 1996 || D. di Cicco
|-
| 52532 - ||  || 9 ottobre 1996 || NEAT
|-
| 52533 - ||  || 9 ottobre 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 52534 - ||  || 7 ottobre 1996 || AMOS
|-
| 52535 - ||  || 5 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 52536 - ||  || 5 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 52537 - ||  || 9 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 52538 - ||  || 8 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 52539 - ||  || 8 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 52540 - ||  || 9 ottobre 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 52541 - || 1996 VB || 1 novembre 1996 || P. G. Comba
|-
| 52542 - ||  || 13 novembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 52543 - ||  || 4 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 52544 - ||  || 4 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 52545 - ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 52546 - || 1996 XW || 1 dicembre 1996 || N. Sato
|-
| 52547 - ||  || 2 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 52548 - ||  || 3 dicembre 1996 || P. G. Comba
|-
| 52549 - ||  || 14 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 52550 - ||  || 30 dicembre 1996 || N. Sato
|-
| 52551 - || 1997 AL || 2 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 52552 - ||  || 14 gennaio 1997 || NEAT
|-
| 52553 - ||  || 6 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 52554 - ||  || 2 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 52555 - ||  || 2 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 52556 - ||  || 4 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 52557 - ||  || 10 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 52558 Pigafetta || 1997 FR || 27 marzo 1997 || V. S. Casulli
|-
| 52559 - ||  || 31 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 52560 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 52561 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 52562 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 52563 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 52564 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 52565 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 52566 - ||  || 2 aprile 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52567 - ||  || 28 aprile 1997 || P. G. Comba
|-
| 52568 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 52569 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 52570 Lauraco ||  || 1 maggio 1997 || Osservatorio San Vittore
|-
| 52571 - ||  || 29 maggio 1997 || Spacewatch
|-
| 52572 - || 1997 LL || 3 giugno 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52573 - ||  || 7 giugno 1997 || E. W. Elst
|-
| 52574 - ||  || 28 giugno 1997 || LINEAR
|-
| 52575 - ||  || 26 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 52576 - ||  || 28 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 52577 - ||  || 27 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 52578 - || 1997 NE || 1 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 52579 - || 1997 NH || 1 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 52580 - || 1997 NO || 1 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 52581 - ||  || 3 luglio 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| 52582 - ||  || 9 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 52583 - ||  || 2 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 52584 - ||  || 30 luglio 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| 52585 - ||  || 29 luglio 1997 || P. Antonini
|-
| 52586 - || 1997 PB || 1 agosto 1997 || NEAT
|-
| 52587 - || 1997 PD || 1 agosto 1997 || NEAT
|-
| 52588 - ||  || 3 agosto 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52589 Montviloff ||  || 12 agosto 1997 || Pises
|-
| 52590 - ||  || 11 agosto 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52591 - || 1997 QD || 22 agosto 1997 || Z. Moravec
|-
| 52592 - ||  || 27 agosto 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 52593 - ||  || 27 agosto 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 52594 - ||  || 5 settembre 1997 || G. R. Viscome
|-
| 52595 - ||  || 1 settembre 1997 || ODAS
|-
| 52596 - ||  || 4 settembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52597 - ||  || 15 settembre 1997 || L. Šarounová
|-
| 52598 - ||  || 25 settembre 1997 || G. R. Viscome
|-
| 52599 - ||  || 27 settembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 52600 - ||  || 26 settembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|}

52601-52700 

|-
| 52601 Iwayaji ||  || 29 settembre 1997 || A. Nakamura
|-
| 52602 Floriansignoret ||  || 2 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 52603 - ||  || 5 ottobre 1997 || L. Šarounová
|-
| 52604 Thomayer ||  || 5 ottobre 1997 || P. Pravec
|-
| 52605 - ||  || 3 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 52606 - ||  || 3 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 52607 - ||  || 7 ottobre 1997 || G. R. Viscome
|-
| 52608 - ||  || 10 ottobre 1997 || L. Šarounová
|-
| 52609 - ||  || 5 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52610 - ||  || 23 ottobre 1997 || P. G. Comba
|-
| 52611 - ||  || 26 ottobre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 52612 - ||  || 27 ottobre 1997 || P. G. Comba
|-
| 52613 - ||  || 29 ottobre 1997 || NEAT
|-
| 52614 - ||  || 29 ottobre 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| 52615 - ||  || 23 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 52616 - ||  || 25 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 52617 - ||  || 1 novembre 1997 || T. Urata
|-
| 52618 - ||  || 4 novembre 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| 52619 - ||  || 1 novembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52620 - ||  || 6 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 52621 - ||  || 4 novembre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 52622 - ||  || 8 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 52623 - ||  || 6 novembre 1997 || N. Sato
|-
| 52624 - ||  || 2 novembre 1997 || H. Mikuž
|-
| 52625 - || 1997 WD || 18 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 52626 - ||  || 19 novembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52627 - ||  || 23 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 52628 - ||  || 16 novembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52629 - ||  || 23 novembre 1997 || N. Sato
|-
| 52630 - ||  || 20 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 52631 - ||  || 20 novembre 1997 || A. Sugie
|-
| 52632 - ||  || 30 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 52633 Turvey ||  || 30 novembre 1997 || B. G. W. Manning
|-
| 52634 - ||  || 24 novembre 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 52635 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 52636 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 52637 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 52638 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 52639 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 52640 - ||  || 26 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 52641 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 52642 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 52643 - || 1997 XK || 3 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 52644 - ||  || 8 dicembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52645 - ||  || 2 dicembre 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 52646 - || 1997 YC || 18 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 52647 - ||  || 23 dicembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52648 - ||  || 25 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 52649 Chrismith ||  || 27 dicembre 1997 || R. A. Tucker
|-
| 52650 - ||  || 28 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 52651 - ||  || 27 dicembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52652 - ||  || 31 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 52653 - ||  || 3 gennaio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52654 - ||  || 8 gennaio 1998 || ODAS
|-
| 52655 - ||  || 8 gennaio 1998 || ODAS
|-
| 52656 - ||  || 4 gennaio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52657 - ||  || 5 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 52658 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 52659 - ||  || 19 gennaio 1998 || N. Kawasato
|-
| 52660 - ||  || 25 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 52661 - ||  || 25 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 52662 - ||  || 23 gennaio 1998 || LINEAR
|-
| 52663 - ||  || 23 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 52664 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 52665 Brianmay ||  || 30 gennaio 1998 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| 52666 - ||  || 31 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 52667 - ||  || 1 febbraio 1998 || T. Handley
|-
| 52668 - ||  || 6 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 52669 - ||  || 20 febbraio 1998 || ODAS
|-
| 52670 Alby ||  || 20 febbraio 1998 || Osservatorio San Vittore
|-
| 52671 - ||  || 22 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 52672 - ||  || 22 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 52673 - ||  || 22 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 52674 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 52675 - ||  || 22 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 52676 - ||  || 26 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 52677 - ||  || 22 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 52678 - ||  || 22 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 52679 - ||  || 24 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 52680 - ||  || 21 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 52681 Kelleghan ||  || 27 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 52682 - ||  || 27 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 52683 - ||  || 27 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 52684 - ||  || 2 marzo 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52685 - ||  || 11 marzo 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52686 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 52687 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 52688 - ||  || 21 marzo 1998 || R. Linderholm
|-
| 52689 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52690 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52691 - ||  || 18 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 52692 - ||  || 21 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 52693 - ||  || 26 marzo 1998 || NEAT
|-
| 52694 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52695 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52696 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52697 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52698 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52699 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52700 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|}

52701-52800 

|-
| 52701 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52702 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52703 - ||  || 26 marzo 1998 || ODAS
|-
| 52704 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52705 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52706 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52707 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52708 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52709 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52710 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52711 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52712 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52713 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52714 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52715 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52716 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52717 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52718 - ||  || 27 marzo 1998 || J. Broughton
|-
| 52719 - ||  || 22 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52720 - ||  || 26 marzo 1998 || NEAT
|-
| 52721 - ||  || 29 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 52722 - || 1998 GK || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52723 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52724 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52725 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52726 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52727 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52728 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52729 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52730 - ||  || 22 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 52731 - ||  || 23 aprile 1998 || NEAT
|-
| 52732 - ||  || 22 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 52733 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52734 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52735 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52736 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52737 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52738 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52739 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52740 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52741 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52742 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52743 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52744 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52745 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 52746 - ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 52747 - ||  || 29 aprile 1998 || Mauna Kea
|-
| 52748 - ||  || 1 maggio 1998 || NEAT
|-
| 52749 - ||  || 23 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 52750 - ||  || 29 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 52751 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 52752 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 52753 - ||  || 27 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 52754 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 52755 - || 1998 MU || 16 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 52756 - ||  || 18 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 52757 - ||  || 23 giugno 1998 || LONEOS
|-
| 52758 - ||  || 19 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 52759 - ||  || 25 giugno 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 52760 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 52761 - ||  || 25 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 52762 - ||  || 29 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 52763 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 52764 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 52765 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 52766 - ||  || 18 giugno 1998 || LONEOS
|-
| 52767 Ophelestes ||  || 28 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 52768 - ||  || 24 luglio 1998 || NEAT
|-
| 52769 - ||  || 26 luglio 1998 || P. G. Comba
|-
| 52770 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 52771 - || 1998 PX || 14 agosto 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 52772 - ||  || 14 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 52773 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52774 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52775 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52776 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52777 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52778 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52779 - ||  || 26 agosto 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52780 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52781 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52782 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52783 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52784 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52785 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52786 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52787 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52788 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52789 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52790 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52791 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52792 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52793 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52794 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52795 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52796 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52797 - ||  || 27 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 52798 - ||  || 26 agosto 1998 || ODAS
|-
| 52799 - ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52800 - ||  || 29 agosto 1998 || LINEAR
|}

52801-52900 

|-
| 52801 - ||  || 24 agosto 1998 || J. Broughton
|-
| 52802 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52803 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52804 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52805 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52806 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52807 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52808 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52809 - ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52810 - ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52811 - ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52812 - ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52813 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52814 - ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52815 - ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 52816 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 52817 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 52818 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 52819 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 52820 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52821 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52822 - ||  || 15 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 52823 - ||  || 12 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 52824 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52825 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52826 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52827 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52828 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52829 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52830 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52831 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52832 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52833 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52834 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52835 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52836 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52837 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52838 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52839 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52840 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52841 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52842 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52843 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52844 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52845 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52846 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52847 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52848 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52849 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52850 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52851 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52852 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52853 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52854 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52855 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52856 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52857 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52858 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52859 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52860 - || 1998 SX || 16 settembre 1998 || ODAS
|-
| 52861 - ||  || 18 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52862 - ||  || 19 settembre 1998 || V. S. Casulli
|-
| 52863 - ||  || 21 settembre 1998 || ODAS
|-
| 52864 - ||  || 21 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 52865 - ||  || 23 settembre 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 52866 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 52867 - ||  || 19 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 52868 - ||  || 22 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 52869 - ||  || 22 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 52870 - ||  || 22 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 52871 - ||  || 25 settembre 1998 || CSS
|-
| 52872 Okyrhoe ||  || 19 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 52873 - ||  || 22 settembre 1998 || ODAS
|-
| 52874 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52875 - ||  || 20 settembre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52876 - ||  || 25 settembre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52877 - ||  || 25 settembre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52878 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 52879 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 52880 - ||  || 30 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 52881 - ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 52882 - ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 52883 - ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 52884 - ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 52885 - ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 52886 - ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 52887 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 52888 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 52889 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 52890 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 52891 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 52892 - ||  || 20 settembre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52893 - ||  || 25 settembre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52894 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 52895 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 52896 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 52897 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 52898 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 52899 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 52900 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|}

52901-53000 

|-
| 52901 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 52902 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 52903 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 52904 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 52905 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 52906 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52907 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52908 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52909 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52910 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52911 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52912 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52913 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52914 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52915 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52916 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52917 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52918 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52919 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52920 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52921 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52922 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52923 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52924 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52925 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52926 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52927 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52928 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52929 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52930 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52931 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52932 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52933 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52934 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52935 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52936 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52937 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52938 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52939 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52940 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52941 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52942 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52943 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52944 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52945 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52946 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52947 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 52948 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 52949 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 52950 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 52951 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 52952 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 52953 - ||  || 21 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 52954 - || 1998 TD || 9 ottobre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 52955 - || 1998 TJ || 10 ottobre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 52956 - || 1998 TZ || 12 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 52957 - ||  || 14 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 52958 - ||  || 13 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 52959 - ||  || 13 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 52960 - ||  || 14 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 52961 - ||  || 12 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 52962 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 52963 Vercingetorix ||  || 15 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 52964 - ||  || 15 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 52965 - ||  || 15 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 52966 - ||  || 15 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 52967 - ||  || 14 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 52968 - ||  || 15 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 52969 - ||  || 10 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 52970 - ||  || 10 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 52971 - ||  || 11 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 52972 - ||  || 14 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 52973 - ||  || 14 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 52974 - ||  || 14 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 52975 Cyllarus ||  || 12 ottobre 1998 || N. Danzl
|-
| 52976 - ||  || 20 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 52977 - ||  || 21 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 52978 - ||  || 20 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 52979 - ||  || 22 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 52980 - ||  || 22 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 52981 - ||  || 24 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 52982 - ||  || 21 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 52983 - ||  || 27 ottobre 1998 || CSS
|-
| 52984 - ||  || 27 ottobre 1998 || CSS
|-
| 52985 - ||  || 23 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 52986 - ||  || 29 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 52987 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 52988 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 52989 - ||  || 17 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 52990 - ||  || 18 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 52991 - ||  || 18 ottobre 1998 || E. W. Elst
|-
| 52992 - ||  || 18 ottobre 1998 || E. W. Elst
|-
| 52993 - ||  || 18 ottobre 1998 || E. W. Elst
|-
| 52994 - ||  || 18 ottobre 1998 || E. W. Elst
|-
| 52995 - ||  || 27 ottobre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52996 - ||  || 29 ottobre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 52997 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 52998 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 52999 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 53000 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0052001